Национальный парк Кайетур () — национальный парк, расположенный в регионе Потаро-Сипаруни Гайаны в самом центре щита Гвианского плоскогорья.

История 
Национальный парк Кайетур является старейшим в Гайане. Он был создан по решению британской колониальной администрации в 1929 году с целью сохранить естественные пейзажи, уникальные флору и фауну. Его первоначальная площадь составляла .

В 70-х XX века часть территории национального парка была отдана во власть горнодобывающей промышленности, что не могло не отразиться на состоянии окружающей среды, повлиять на местный животный мир и нанести урон растительному миру. Поэтому в 1990-х годах с целью защитить водораздел и целостность области ему не только вернули территории, но и значительно расширили: сейчас его площадь составляет  (приблизительно ).

Описание 
Горный массив парка является одним из старейших на Земле, его высота колеблется от 2000 до 2700 метров. Высочайшая гора массива Рорайма также находится на территории парка.

В парке произрастает порядка  видов растений, из которых около  являются эндемиками.

Примечания 

География Гайаны